Shout è una parola inglese che significa "grido" e può riferirsi a:

Cinema 
 Shout – film del 1991 diretto da Jeffrey Hornaday

Musica 
 Shout! – album dei The Isley Brothers del 1959
 Shout – singolo dei The Isley Brothers del 1959, dall'album Shout!
 Shout – album dei Devo del 1984
 Shout – singolo dei Tears for Fears del 1984, dall'album Songs from the Big Chair
 Shout – singolo degli Atrocity del 1997
 Shout – singolo dell'ensemble Shout for England
 Shout! – album dei Gov't Mule del 2013
  Shout – singolo dei Placebo del 2022
 Shout – gruppo musicale statunitense

Televisione 
 Shout! – programma televisivo di Endemol Italia